

Toponyme 

 Lopé, un département du Gabon dans la province de l'Ogooué-Ivindo.
 Parc national de la Lopé, parc situé au Gabon
 Mont Lope, montagne du Congo-Kinshasa, en Province Orientale.
 Lõpe, un village de la Commune de Iisaku en Estonie.

Prénoms 
Lope (Loup) est un prénom d'origine hispanique, actuellement désuet, mais que l'on retrouve dans le patronyme "López" (en portugais, "Lopes") ; il fut porté par plusieurs personnalités :
Félix Lope de Vega (1562-1635), poète et dramaturge espagnol ;
Lope de Aguirre (1510-1561), un conquistador espagnol.

Il se retrouve aux  sous la forme arabe Lubb dans la famille islamisée des Banu Qasi, apparentée aux rois de Navarre :
 Lubb II ibn Musa, mort en 875, fils de Musa ibn Musa dit le troisième roi d'Espagne ;
 Lubb ibn Muhammad, mort en 907, petit-fils du précédent.

Titre 
Lope, un film réalisé par Andrucha Waddington sur la jeunesse de Lope de Vega.

Voir aussi

Homonymie de prénom